«Wunschkind» — четвертий студійний альбом німецького гурту «Oomph!», який вийшов 1996 року. Це єдиний альбом гурту, з якого не вийшло жодного синглу.

Список композицій

Wunschkind, 1996, Dynamica 

 Born-Praised-Kissed — 7:30
 Wunschkind — 5:33
 You've Got It — 5:34
 Down in This Hole — 4:18
 Wälsungenblut — 2:25
 Krüppel — 3:35
 My Soubrette — 6:31
 Mind Over Matter — 4:33
 Filthy Playground — 3:51
 I.N.R.I vs. Jahwe — 5:15
 Song for Whoever — 4:17
 Der Alptraum der Kindheit — 2:25

Wunschkind (Paper Cover), 1996, Dynamica 

Це перевидання іноді називають Limited Edition. Хоча від оригінального видання воно нічим не відрізняється, окрім паперової обкладинки.

 Born-Praised-Kissed — 7:30
 Wunschkind — 5:33
 You've Got It — 5:34
 Down in This Hole — 4:18
 Wälsungenblut — 2:25
 Krüppel ;— 3:35
 My Soubrette — 6:31
 Mind Over Matter — 4:33
 Filthy Playground — 3:51
 I.N.R.I vs. Jahwe — 5:15
 Song for Whoever — 4:17
 Der Alptraum der Kindheit — 2:25

Wunschkind (Re-release), 2004, Mayan Records 

 Born-Praised-Kissed — 7:30
 Wunschkind — 5:33
 You've Got It — 5:34
 Down in This Hole — 4:18
 Wälsungenblut — 2:25
 Krüppel — 3:35
 My Soubrette — 6:31
 Mind Over Matter — 4:33
 Filthy Playground — 3:51
 I.N.R.I. vs. Jahwe — 5:15
 Song for Whoever — 4:17
 Der Alptraum der Kindheit — 2:25
 Krüppel (Urteil Mix) — 4:07
 I.N.R.I. vs. Jahwe (Dies Irea Mix) — 5:10

Посилання 
Офіційний сайт Oomph!  
Музичні альбоми німецькою мовою
Альбоми Oomph!